SG Leipzig steht für:

 Sozialgericht Leipzig
 Schachgemeinschaft Leipzig, DDR-Schachverein in Leipzig 
 Schachgemeinschaft Leipzig (2011), Schachverein in Leipzig, 2011 gegründet